В различных областях математики термин локальная конечность имеет разные значения:

 Локально конечная группа
 Локально конечный оператор
 Локально конечное семейство подмножеств топологического пространства